

Astronomia 
 Cratere Alden – cratere lunare
 2941 Alden – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Alden – città della Contea di Hardin, Iowa
 Alden – città della Contea di Rice, Kansas
 Alden – città della Contea di Freeborn, Minnesota
 Alden – città della Contea di Erie, New York
 Alden – comunità non incorporata della Contea di King George, Virginia
 Alden – città della Contea di Polk, Wisconsin